Zhutang bezeichnet:

 Zhutang (Jiangyin) (祝塘镇), Großgemeinde der Stadt Jiangyin in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Zhutang (Lancang) (竹塘乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Lancang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Zhutang (Luoshan) (朱堂乡), Gemeinde im Kreis Luoshan in der chinesischen Provinz Henan
 Zhutang (Changhua) (竹塘鄉), Landgemeinde im Landkreis Changhua auf Taiwan